Il doppio del torneo di tennis Agadir Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jared Palmer e Christo van Rensburg che hanno battuto in finale Patrik Fredriksson e Magnus Norman 3-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Jared Palmer /  Christo van Rensburg (Campioni)
 Clinton Ferreira /  Fabrice Santoro (primo turno)

 João Cunha e Silva /  Laurence Tieleman (quarti di finale)
 Emanuel Couto /  Tom Vanhoudt (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Agadir Challenger 1996